Matagami är en ort i Kanada.   Den ligger i regionen Nord-du-Québec och provinsen Québec, i den sydöstra delen av landet,  km norr om huvudstaden Ottawa. Matagami ligger  meter över havet och antalet invånare är . Matagami Airport ligger nära orten.

Terrängen runt Matagami är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Matagami. Trakten runt Matagami är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer..

I omgivningarna runt Matagami växer i huvudsak blandskog.  Trakten ingår i den boreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är oktober, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Québec